G14 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS G14 un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Milne (G14), destroyer de la Royal Navy.

Sports 
 G14, une ancienne organisation européenne de lobbying des clubs de football professionnels.

Transports 
 BMW Série 8 II  (G14), une automobile du constructeur allemand BMW ;
 G14 AL 5701 à 5761 et 5801 à 5822, une série de locomotives à vapeur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres